Gaius Norbanus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Norbanus (Konsul 83 v. Chr.) († 82/81 v. Chr.), römischer Politiker

 Gaius Norbanus Sorex, römischer Schauspieler